Erdenebat () ist ein mongolischer Personenname.

Erdenebat ist der Vatersname (im Genitiv) folgender Personen:
 Erdenebatyn Bechbajar (* 1992), mongolischer Ringer
 Erdenebatyn Tsendbaatar (* 1996), mongolischer Boxer

Erdenebat ist der Eigenname folgender Personen:
 Dschargaltulgyn Erdenebat (* 1973), mongolischer Politiker (MVP), Premierminister